Llista d'asteroides del 101.001 al 102.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 101001–101100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 101101–101200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 101201–101300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 101301–101400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 101401–101500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 101501–101600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 101601–101700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 101701–101800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 101801–101900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 101901–102000 [ modifica]